Ojuelos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ojuelos, Chihuahua, 
 Ojuelos, Hidalgo, Nopala de Villagrán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar